Geocentrophora är ett släkte av plattmaskar. Geocentrophora ingår i familjen Prorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Geocentrophora